Gracer kan avse:

Gracer – mytologiska väsen inom bland annat grekisk mytologi, se Chariter
De tre gracerna (Rubens) – en målning av Rubens som finns på Museo del Prado i Madrid
De tre gracerna (skulptur) – en nyklassicistisk skulptur, i marmor av Antonio Canova
De tre gracerna – ett namn under vilket tre hovdamer vid Gustav III:s hov blev kända i historien